A Orquestra de Câmara de Heilbronn de Wurttemberg (em alemão: 
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn) é uma das mais renomadas orquestras de câmara da Alemanha, localizada em Heilbronn.

A orquestra foi fundada pelo Professor Jörg Faerber em 1960 e apresentou-se com artistas como Martha Argerich, Alfred Brendel, Rudolf Buchbinder, Maurice André, James Galway, Hilary Hahn, Gidon Kremer, Sabine Meyer, Anne-Sophie Mutter, Thomas Quasthoff, Tabea Zimmermann enter outros.

Desde 2002, o atual diretor artístico da orquestra de Ruben Gazarian.

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da Alemanha